

Geografia 
 Champfleury – comune francese dell'Aube,
 Champfleury – comune francese della Marna,
 Champfleury – quartiere dell'antica città di Sainte-Rose, oggi fuso con Laval nel Québec

Altro 
 Jules Champfleury – scrittore francese
 Champ-fleury – trattato francese di tipografia di Geoffroy Tory
 Castello di Champfleury – situato nella Mayenne